Hesperoboreus är ett släkte av näbbsländor. Hesperoboreus ingår i familjen snösländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snösländor
Hesperoboreus